geomancja – praktyka wykorzystania, niepotwierdzonych naukowo, „energii” Ziemi i Kosmosu
 geomancja – wróżenie ze znaków nakreślonych na ziemi lub rozsypanych garści piasku, soli lub innej podobnej substancji oraz z topografii terenu.